Мангуш — название населённых пунктов:

 Мангуш — посёлок городского типа, центр Мангушского района Донецкой области.
 Мангуш — прежнее название села Прохладное в Бахчисарайском районе Крыма.

Другое 
 Мангуш, Наджла (род. 1959) — ливийский государственный деятель.